Piperivora är ett släkte av svampar. Piperivora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Piperivora